Санто Томас Халијеза има више значења:

 Општина Санто Томас Халијеза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Томас Халијеза (Санто Томас Халијеза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику